Pasching steht für:

 Pasching, Gemeinde in Oberösterreich
 Pasching (Gemeinden Perg, Windhaag), Ort bei der Stadt Perg in Oberösterreich
 Pasching (Gemeinde Waldkirchen), Ortschaft von Waldkirchen am Wesen, Bezirk Schärding, Oberösterreich
 volkstümlicher Name von Braunschwende, Ortsteil von Mansfeld in Sachsen-Anhalt

Personen:
 Martin Pasching (* 1969), österreichischer Musical-Darsteller